De Reedestraat is een straat in de deelwijk Maaswaard, aan de zuidrand van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat is een doodlopende straat en loopt in noordelijke richting vanaf de Molensingel. Aan de noordzijde ligt de Eindhovenseweg, maar deze is niet vanaf de Reedestraat bereikbaar.

Naamgeving 
De straat is vernoemd naar Godard Adriaan van Reede, Heer van Ginkel. Deze strateeg zorgde voor de bouw van enkele fortificaties rond de vestingstad. Zo werd aan de noordzijde Fort Ginkel aangelegd, en aan de zuidzijde de Enveloppe Reede, Bastion Le Roy, Bastion Roermond en Bastion Reede.

Geschiedenis 
Na de slechting van de vestingwerken werd door het Rijk bepaald, dat (onder andere in Venlo) de omgeving van de vestingwerken moest worden bebouwd. Hiervoor werd een plan van uitleg opgesteld, die in Venlo door Frits van Gendt werd ontworpen. Tot circa 1960 was aan deze straat een eierveiling gevestigd. Daarna stond het pand enkele jaren leeg, totdat de gemeente besloot het pand als opslagloods in gebruik te nemen. Dit duurde echter niet lang, want rond 1990 stootte de gemeente deze locatie als opslagruimte af. Tot het einde van de eeuw bleef het pand leeg staan. Rond 1985 voerde het Venlose Open Ontmoetingscentrum (OOC) nog actie om een van de leegstaande loodsen in gebruik te krijgen van de gemeente.

Toekomst 
In 2012 wordt gestart met de bouw van een nieuw stadskantoor aan deze straat. Het zal volledig worden gebouwd volgens het Cradle to Cradle-principe. Het meest in het oog springend zal de groene voorgevel worden. Venlo wil hiermee, en met een aantal andere projecten, een leidende rol als duurzaamste regio ter wereld spelen.

Straat in Venlo